Leśnica (powiat Strzelecki), een stad in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Strzelecki
 Leśnica (powiat Wadowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Wadowicki